Janina (clan), een Poolse heraldische clan
 Janina (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse district Buski
 Janina Uhse, een Duitse actrice
 Ioannina (stad), de hoofdstad van de gelijknamige Griekse nomos Ioannina en van de regio Epirus